Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Open. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 10. März 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP World Tour 2009